

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Joseph :
 rue Saint-Joseph à Lille ;
 rue Saint-Joseph à Paris ;
 rue Saint-Joseph à Québec.

Voir aussi 
 

Joseph Rue